Let there be Blood () — студийный альбом американской трэш-метал группы Exodus, являющийся перезаписью дебютного альбома 1985 года Bonded by Blood. Только два участника группы, Гэри Холт и Том Хантинг, участвовали в записи как оригинального Bonded by Blood, так и этой версии альбома, выпущенной 28 октября 2008 года на лейбле Zaentz Records.

Список композиций

Участники записи 
 Роб Дьюкс — вокал
 Гэри Холт — соло/ритм-гитара
 Ли Элтус — соло/ритм-гитара
 Джек Гибсон — бас-гитара
 Том Хантинг — ударные

Примечания 

Альбомы Exodus
Альбомы Zaentz Records